Un duel sous Richelieu est un film d'André Calmettes ;
 Un duel sous Richelieu est le titre du second tome de la série de bande dessinée Hauteclaire.